Огиевский — фамилия. Известные носители:

 Огиевский, Анатолий Владимирович (1895—1952) — советский гидролог, доктор технических наук, профессор.
 Огиевский, Василий Дмитриевич (1861—1921) — лесовод, основоположник опытного лесного дела.
 Огиевский, Иван Осипович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6769; 3 декабря 1842.
 Огиевский, Дмитрий Максимович (1760—?) — доктор медицины, профессор Геттингенского университета.
 Огиевский, Павел Осипович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6487; 5 декабря 1841.
 Огиевский, Андрей Кириллович  — музыкант, скрипач, дирижер, художественный руководитель Воронежского театра оперы и балета

Составные фамилии 
 Огиевский-Охоцкий, Пётр (1814—1870) — украинский духовный писатель, поэт, этнограф, фольклорист и издатель XIX века, протоиерей.
 Семенцов-Огиевский, Алексей Михайлович (1922—1998) — художник-график, оформитель книг; член Союза художников СССР (1959).

См. также 
 Огиевский сельский совет

Примечания